Aero A-15, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Een verkeersweg:
A15 (Duitsland), zie Bundesautobahn 15
A15 (België)
A15 (Frankrijk)
A15 (Groot-Brittannië)
A15 (Italië)
A15 (Letland)
A15 (Litouwen)
A15 (Nederland), zie Rijksweg 15
A15 (Portugal)
A-15 (Quebec)
A-15 (Spanje)
AP-15 (Spanje)
A15 (Zwitserland)